Slovenija:
 Suhadol (Slovenske Konjice, Slovenija), naselje u sastavu općine Slovenske Konjice
 Suhadol (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Laško

 Gorenji Suhadol, naselje u sastavu općine Novo Mesto
 Suhadol (Laško, Slovenija), naselje u sastavu općine Novo Mesto